Samsung Galaxy J7 – smartphone della Samsung del 2015 facente parte della serie Galaxy J
 Samsung Galaxy J7 – smartphone della Samsung del 2016 facente parte della serie Galaxy J
 Samsung Galaxy J7 – smartphone della Samsung del 2017 facente parte della serie Galaxy J
 Samsung Galaxy J7 – smartphone della Samsung del 2018 facente parte della serie Galaxy J